Klinika w Schwarzwaldzie (niemiecki Die Schwarzwaldklinik, 1985-1989) – niemiecki serial telewizyjny nadawany przez stację ZDF od 22 października 1985 do 25 marca 1989 roku. W Polsce nadawany dawniej na kanale TVP2 oraz od 20 grudnia 2010 roku na Romance TV.

Opis fabuły 

Opowiada o perypetiach zawodowych i prywatnych prof. Brinkmanna (Klausjürgen Wussow), szefa kliniki położonej w malowniczym Schwarzwaldzie.

Na powstanie serialu wpłynęła popularność czechosłowackiego serialu medycznego Szpital na peryferiach, emitowanego zarówno w NRD, jak i RFN.

Obsada 
 Klausjürgen Wussow jako prof. Klaus Brinkmann
 Gaby Dohm jako dr Christa Brinkmann
 Sascha Hehn jako dr Udo Brinkmann
 Barbara Wussow jako siostra Elke
 Evelyn Hamann jako Carsta Michaelis
 Jochen Schroeder jako pielęgniarz Mischa
 Eva Maria Bauer jako oddziałowa Hildegard
 Alf Marholm jako Mühlmann
 Gabi Fischer jako Ina
 Karin Eckhold jako pani Meis
 Horst Naumann jako dr Römer

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Niemieckie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1985
Seriale telewizyjne zakończone w 1989